Инаугура́ция Бара́ка Оба́мы:
 Инаугурация Барака Обамы (2009).
 .